Черво́на Дібро́ва — село в Україні, в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Населення становить 90 осіб. Орган місцевого самоврядування — Завальська сільська рада.

Охорона природи 
Село лежить у межах національного природного парку «Подільські Товтри».

Села Хмельницької області